Burnatia é um gênero botânico da família alismataceae.

Sinonímia
 Rautanenia

Espécies
 Burnatia alismatoides
 Burnatia enneandra	
 Burnatia oblonga

Alismatales